

Севен-Гіллс — місто, штат Огайо
 Севен-Гіллс — переписна місцевість, штат Колорадо